Кванджу может означать:

 Кванджу — город (город-метрополия) в Южной Корее.
 Кванджу — город в провинции Кёнгидо, Южная Корея.
  — южнокорейский футбольный клуб из города (метрополии) Кванджу.